Albertosaurinae é uma subfamília de dinossauros do Cretáceo Superior dos Estados Unidos e Canadá. A subfamília foi usada pela primeira vez por Philip J. Currie, Jørn H. Hurum e Karol Sabath como um grupo de dinossauros tiranossaurídeos. Foi originalmente definido como "(Albertosaurus + Gorgosaurus)", incluindo apenas os dois gêneros. O grupo é irmão do clado Tyrannosaurinae.

Descrição
Os dinossauros deste clado são tiranossaurídeos grandes e de constituição leve. Em comparação com os Tyrannosaurinae, eles são de constituição leve, têm crânios mais curtos e achatados, ilíacos mais curtos e tíbias proporcionalmente mais longas. Os clados Albertosaurinae e Tyrannosaurinae compartilham braços ou comprimentos aproximadamente iguais, com exceção do Tarbossauro, que tinha braços curtos para seu tamanho.

O Albertosaurus era menor do que alguns outros tiranossauros, como o Tarbossauro e o Tiranossauro. Adultos típicos de Albertosaurus e Gorgosaurus mediam até 8 a 9 metros de comprimento, enquanto indivíduos raros de Albertosaurus podem crescer até mais de 10 m de comprimento. Várias estimativas de massa independentes, obtidas por diferentes métodos, sugerem que um Albertosaurus adulto pesava entre 1,3 toneladas e 2 toneladas. As estimativas de Gorgosaurus são mais altas, cerca de 2,5 toneladas, embora existam estimativas maiores de cerca de 2,8–2,9 toneladas.

Todos os tiranossaurídeos, incluindo o Albertosaurus, compartilhavam uma aparência corporal semelhante. Tipicamente para um terópode, o Albertosaurus era bípede e equilibrava a cabeça e o tronco pesados com uma cauda longa. No entanto, os membros anteriores dos tiranossaurídeos eram extremamente pequenos para o tamanho do corpo e retinham apenas dois dígitos. Os membros posteriores eram longos e terminavam em um pé de quatro dedos. O primeiro dedo, chamado de hálux, era curto e apenas os outros três tocavam o solo, com o terceiro dedo (do meio) mais longo que o resto. O Albertosaurus pode ter sido capaz de atingir velocidades de caminhada de 14 a 21 quilômetros por hora. Pelo menos para os indivíduos mais jovens, uma alta velocidade de corrida é plausível.

Classificação
Albertosaurinae é uma subfamília basal de tiranossaurídeos. Eles foram reconhecidos na análise de 2014 do novo gênero Nanuqsaurus, uma tiranossauro derivada, o grupo irmão de Albertosaurinae. Albertosaurinae foi considerado como o grupo que inclui apenas Albertosaurus e Gorgosaurus. Estes são mantidos separados pela maioria das classificações, como deveria ser de acordo com Currie. O cladograma abaixo foi encontrado durante a análise do Nanuqsaurus por Anthony Fiorillo e Ronald Tykoski.

Bibliografia

 
 
 
 
 
 
 
 
 }}
 }}
 }}
 
 }}
 }}
 
 }}
 }}
 }}
 

 }}
 }}
 
 }}
 
 }}
 }}

Tyrannosauridae
Dinossauros do Cretáceo